Список эпизодов телесериала «Это мы», премьера которого состоялась на канале NBC 20 сентября 2016 года.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2016 - 2017)

Сезон 2 (2017 - 2018)

Сезон 3 (2018 - 2019)

Сезон 4 (2019 - 2020)

Сезон 5 (2020 - 2021)

Сезон 6 (2022)

Примечания

Ссылки 

Это мы